Хай-Бар Йотвата — заповідник на території Південного Негева (пустелі Арава, Ізраїль).
 Хай-Бар Кармель — заповідник на території гірського масиву Кармель в Ізраїлі недалеко від Хайфського університету.